Csík ist:
 der Name eines historischen Komitates in Ungarn, siehe Komitat Csík

Csik oder Csík ist der Familienname folgender Personen:
 Ferenc Csik (1913–1945), ungarischer Schwimmer
 Gusztáv Csík (* 1943), ungarischer Jazzmusiker
 Levente Csik (* 1974), rumänischer Fußballspieler
 Tiberiu Csik (* 1971), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Tibor Csík (1927–1976), ungarischer Boxer im Bantamgewicht